Clyde har flere betydninger:

Steder

Skotland 
 Clyde – flod i Skotland
 Firth of Clyde – fjord i Skotland, som floden Clyde løber ud i

Australien 
 Clyde, New South Wales
 Clyde, Victoria
 Clyde River, New South Wales

Canada 
 Clyde, Ontario
 Clyde, Alberta
 Clyde River, Nunavut

New Zealand 
 Clyde, New Zealand
 Clyde Dam

USA 
 Clyde, Californien
 Clyde, Imperial County, Californien
 Clyde, Kansas
 Clyde, Michigan
 Clyde, New Jersey
 Clyde, New York
 Clyde, North Carolina
 Clyde, North Dakota
 Clyde, Ohio – en by i den amerikanske delstat Ohio
 Clyde, South Carolina
 Clyde, Texas
 Clyde, Wisconsin
 Clyde, Iowa County, Wisconsin
 Clyde, Kewaunee County, Wisconsin

Personer 
 Clyde Barrow – den ene halvdel af den kriminelle duo Bonnie og Clyde
 Clyde Tombaugh – amerikansk astronom

Fiktive personer 
 Clyde Donovan – figur i tv-serien South Park